Insluitsel - een onzuiverheid in een diamant of edelsteen
Onzuiverheid (statistiek) - bias, een afwijking van de verwachte waarde